Бугаи — название населённых пунктов.

Украина 
 Бугаи Вторые — село, Золочевский район, Харьковская область.
 Бугаи Первые — село, Золочевский район, Харьковская область, ликвидировано в 1998 году